JJA est un sigle qui peut désigner :
 Jil Jadid Azzaba, un club algérien de football basé dans la ville d'Azzaba ;
 JJA, dans la quatrième saison du Bureau des légendes, le nom que se fait donner le personnage joué par Mathieu Amalric, en référence aux initiales de James Jesus Angleton (1917-1987), un officier de renseignement américain, ayant dirigé le service de contre-espionnage de la Central Intelligence Agency (CIA) de 1954 à 1974 ;
 , une organisation internationale regroupant tous les types de professionnels des médias qui documentent, promulguent ou apprécient le jazz.